A Fischer Péter név nevezetes magyar képviselői:

Fischer Péter (1831 körül–1883) budapesti fővárosi képviselő, gyártulajdonos
Fischer Péter (?–?) karnagy
Fischer Péter (1929–2013) operatőr, fotóriporter, Kádár Flóra színésznő férje

A név nevezetes külföldi képviselői Peter Fischer formában:
Peter Fischer (1930– ) keletnémet labdarúgó.
Peter S. Fischer (1935– ) amerikai író, producer
Peter Fischer (1954– ) német síelő